Мейлен Ту (; родилась 17 января 1978 года в Тарзане, США) — американская теннисистка китайского происхождения.

 Победительница 5 турниров WTA (1 — в одиночном разряде).
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-1994).

Общая информация 
Родители Мейлен — Цзин (скончался в 1999 году) и Мэй — тайваньские эмигранты. У уроженки Лос-Анджелеса также есть сестра Хелен. Ныне американка замужем за своим бывшим тренером Сэмом Сюмиком.

Ту владеет английским и китайским языками.

В настоящее время Мейлен работает в компании Lagardère Unlimited, выступая в качестве менеджера белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 17 января
Теннисисты США
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек